Heiden se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gustavo Heiden
 Heinrich Heiden